Palazzo Dini, edificio storico di Colle di Val d'Elsa.
 Palazzo Dini, edificio storico di Napoli.